Озерно — название населённых пунктов в России:

 Озерно — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Озерно — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.